Steve Douglas (darter)
 Steve Douglas (musicus)